Camp Branch Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Camp Branch Township (Cass County, Missouri)
 Camp Branch Township (Warren County, Missouri)